Der Kanton Pouilly-en-Auxois war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beaune, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Pouilly-en-Auxois.

Der 25 Gemeinden umfassende Kanton war 278,37 km² groß und hatte 4961 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Pouillyenauxois
Aufgelöst 2015